Вышибалы:

 Вышибалы — командная спортивная игра.
 «Вышибалы» — гангстерский фильм 2001 года
 «Вышибалы» — спортивная комедия 2004 года

См. также 
 
 Völkerball